Ganci es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

 Peter James Ganci Junior (1946-2001), bombero de la Ciudad de Nueva York que murió durante los Atentados del 11 de septiembre de 2001,
 Raffaele Ganci (1932-), miembro de la mafia perteneciente al barrio de Noce de Palermo.